Türkel ist der Familienname folgender Personen:

 Siegfried Türkel (1875–1933), österreichischer Jurist und Kriminologe
 Siegfried Karl Türkel (1872–1947), österreichischer Journalist